Beatrixhaven (Maastricht)
 Beatrixhaven (Werkendam)